Флора Ишимбая — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на территории южноуральского города.

Территория Ишимбая площадью 103,47 квадратных километра находится в лесостепной природной зоне с мало нарушенными степными экотопами. Также в городе развитая гидрографическая сеть, где в водной среде обитают низшие растения. В почве обнаружены водоросли. Древние ископаемые растения обнаружены в кернах горных пород в ходе геологических исследований. 

Урбофитосистема представлена почти 100 видами водорослей, почти 700 видами растений.

Основные систематические группы 

В 2014 году вышла работа сотрудников Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН  кандидата биологических наук Ярослава Голованова и доктора биологических наук, профессора
Ларисы Абрамовой, подытожившая данные полевых исследований 2010—2011 гг. (Голованов Я. М., Абрамова Л. М. 2014)

Всего в рамках административных границ Ишимбая выявлено 672 вида из 342 родов 84 семейств, в том числе 145 адвентивных
видов, из которых 15 могут быть отнесены к инвазивным видам. Отмечено 16 видов, занесенных в Красные книги Республики Башкортостан и Российской Федерации, 19 зндемичных и 8 реликтовых видов.

Из них:
          
Голосеменные растения — один вид, один род, одно семейство,

Хвощевидные — 2 вида, один род, одно семейство,

Папоротникообразные — 2 вида, 2 рода, 2 семейства.
                                          
Покрытосеменные растения — 649 вида, 338 родов, 80 семейств. Из них Однодольные растения — 132 вида, 57 родов, 17 семейств, двудольные — 517, 281, 63.

Водоросли 
В автотрофном планктоне водных объектов Ишимбая исследованиями О. А. Никитиной обнаружено 96 в./в.т. водорослей из 63 родов, 40 семейств, 26 порядков, 10 классов и 5 отделов. Ведущими по числу видов являются отделы Bacillariophyta — 38 в./в.т., Cyanoprokaryota — 24, Chlorophyta — 21 и Chаrophyta — 8 в./в.т. (Никитина О. А., 2012)

Во флоре почвенных водорослей и цианопрокариот г. Ишимбая выявлено 104 в./в.т. из 74 родов, 45 семейств, 25 порядков и 6 отделов. Ведущими по числу видов являются отделы Cyanoprokaryota — 30, Chlorophyta — 28 и Bacillariophyta — 25 в./в.т. Наименьшее число видов отмечается для Xanthophyta — 17, Chаrophyta — 4 и Euglenophyta — 1 в./в.т. (Никитина О. А., 2012)

Цианобактериальноводорослевые ценозы водоемов Ишимбая играют большую роль в процессах самоочищения и улучшения санитарно-биологического состояния, тем самым становясь в ряд основных компонентов водных экосистем. (Никитина О. А., 2012)

Красная книга 

Преобладающая часть эндемичных видов являются представители семейства Fabaceae, являющиеся петрофитно-степными эндемиками с
поволжско-южноуральским ареалом распространения. Большая часть реликтовых видов (8 видов) характерна для флоры г. Ишимбая и связана с широколиственными лесами, распространенными на территории города.

Легенда.

принятые сокращения:
П-ЮУ — Поволжско-южноуральский эндемик У — Уральский эндемик, ЮУ- Южноуральский эндемик, плейстоцен. — плейстоценовый реликт, плиоцен. — плиоценовый реликт; Лес — лесной; Оп — опушечный; Оп-Луг и Ст — опушечно-
луговой и степной; Пр-Луг — прибрежно-луговой; Луг-Ст — лугово-степной; Пет-Ст — петрофитно-
степной, Ст — степной; Скал-Ст — скально-степной.
 Эндемики
 
Asperula petraea (семейство Rubiaceae) П-ЮУ Пет-Ст

Astragalus helmii (Fabaceae) П-ЮУ Пет-Ст

Astragalus karelinianus (Fabaceae) ЮУ Пет-Ст

Astragalus wolgensis (Fabaceae) П-ЮУ Пет-Ст

Dianthus аcicularis (Caryophyllaceae) У Пет-Ст

Koeleria sclerophylla (Poaceae) П-ЮУ Пет-Ст

Lathyrus litvinovii (Fabaceae) П-ЮУ Оп Ст

Otites baschkirorum (Caryophyllaceae) П-ЮУ Пет-Ст

Oxytropis spicata (Fabaceae) У Пет-Ст

Serratula gmelinii (Asteraceae) П-ЮУ Луг-Ст
 
Thymus uralensis (Lamiaceae) У Скал-Ст

Aconitum nemorosum (Ranunculaceae) плейстоцен. Лс

Allium rubens (Alliaceae) плейстоцен. Пет-Ст

Campanula trachelium (Campanulaceae) плиоцен. Лес

Carex pediformis (Cyperaceae) плейстоцен. Пет-Ст

Digitalis grandiflora (Scrophulariaceae) плиоцен. Нем

Geranium pseudosibiricum (Geraniaceae) плейстоцен. Лс

Geranium robertianum (Geraniaceae) плиоцен. Лес

Galium odoratum (Rubiaceae) плиоцен. Лес

В флоре Ишимбая 16 растений из Красной книги РБ.

В ценотическом отношении среди них преобладают петрофитно-степные и степные виды. В таксономическом отношении лидируют представители семейства Poaceae, и, в частности, рода Stipa. Три вида (Dianthus acicularis, Ephedra distachya и Inula helenium) не включены в ККРБ, но входят в список объектов, нуждающихся на территории РБ в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге.

 Astragalus helmii (семейство Fabaceae) Пет-Ст 
 Astragalus karelinianus (Fabaceae) Пет-Ст 
 Fritillaria ruthenica ( Liliaceae) Луг-Ст 
 Hedysarum grandiflorum ( Fabaceae) Пет-Ст 
 Koeleria sclerophylla ( Poaceae) Пет-Ст 
 Stipa dasyphylla ( Poaceae) Ст 
 Stipa korshinskyi ( Poaceae) Пет-Ст 
 Stipa lessingiana ( Poaceae) Ст 
 Stipa pennata ( Poaceae) Ст 
 Stipa pulcherrima ( Poaceae) Ст 
 Stipa sareptana ( Poaceae) Ст 
 Tulipa biebersteiniana ( Liliaceae) Оп-Луг и Ст

История изучения флоры 
До образования города и нефтепромышленного узла в 1930-х годах растительный мир на землях Юрматы изучался местными жителями и были определены потребительские, пищевые, лекарственные, технические свойства растений.

С XVIII века через территорию будущего Ишимбая проходили экспедиции Петербургской Академии наук. В записках учёных находится ботаническая информация.

В 1930-х годах в ходе изучения на предмет нефтеносности геологических пластов были обнаружены в кернах древние представители флоры и фауны.

Московский стратиграф-микропалеонтолог Д. Р. Раузер-Черноусова разработала и применила метод сверхдробного расчленения позднепалеозойских толщ при освоении нефтяных месторождений Предуралья, в том числе Ишимбайского месторождения нефти.

В настоящее время флора Ишимбая и его окрестностей изучается учеными Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН.

Литература 
 Голованов, Ярослав Михайлович. Флора и растительность городов Салавата и Ишимбай : Республика Башкортостан : диссертация ... кандидата биологических наук : 03.02.01 / Голованов Ярослав Михайлович; [Место защиты: Башкир. гос. ун-т].- Уфа, 2011.- 340 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-3/290

 Голованов Я. М., Абрамова Л. М. Инвазивные виды растений в городах южной промышленной зоны Республики Башкортостан // Известия АлтГУ. 2013. №3 (79). С.027-030.

 Голованов Я.М., Абрамова Л.М. К изучению флор городов Салавата и Ишимбая // Башкирский экологический вестник. 2011  № 3-4 С. 50-57.

 Голованов Я. М., Абрамова Л. М. Флора города Ишимбай (Республика Башкортостан)  // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2014. № 2. .

 Голованов Я. М., Баранова О. Г. К вопросу сохранения редких видов растений урбанофлор городов южной промышленной зоны РБ// Вестник Удмуртского университета. №6, Вып. 1, 2013.  С.026-032. УДК 502.172.

 Захарова Е. А. Альгоценозы водоемов и почв урбанизированных территорий (на примере города Ишимбая, Башкортостан) // Автореф. дис….. канд. биол. наук. Уфа, 2003. 16 с.

 Чувашов Б.И. Водоросли девона, карбона и нижней перми Среднего и Южного Урала, их экология и стратиграфическое значение//Ископаемые водоросли СССР / отв. ред.: А. П. Жузе ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т геологии и геофизики . – М. : Наука, 1967 . – 148 с. : 15 л. ил., рис., табл. - Библиогр. в конце статей . С.125-130.

 Никитина О. А. Биоиндикация цианобактериально-водорослевых ценозов почвы и водоемов урбанизированных территорий Республики Башкортостан//Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий: Материалы / 9-я Межрегиональная научно-практическая конференция. Уфа, 19-22 ноября, 2012 г. — Уфа: ДизайнПресс, 2012. — 288 с. С.260-261.

 Почуева Н. Н. Типизация городской растительности (на примере города Ишимбая РБ) // Наука и современность. 2013. №26-1. С.22-26.

 Раузер-Черноусова  Д.Н. Фации верхнекаменноугольных и артинских отложений Стерлитамакско-Ишимбайского Приуралья [Текст] : (На основе изучения фузулинид) / Д. М. Раузер-Черноусова. Фораминиферы верхнего девона Русской платформы / О. А. Липина. - [Москва] : Изд. и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, [1950]. - 135 с., 5 л. ил. : ил.; 26 см. - (Труды Института геологических наук/ Акад. наук СССР. Геологическая серия; Вып. 119; (№ 43)) 

 Д.Н.Шкундина Ф. Б. Распределение видов фитопланктона р. Белой (Башкирия) по градиентам факторов среды // Гидробиологический журнал. Киев, 2001. Т. 37. № 2. С. 20-24.

 

География Ишимбая
Геоботаника
Ишимбай
Природа Башкортостана